Галина Ивановна Веневитинова (4 апреля 1949 — 29 декабря 1983) — советская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 4 апреля 1949 года в Москве. Девичья фамилия Шелудько. Родители Галины отношения к актёрской профессии не имели: мать — врач, отец — административный работник в объединении «Союзгосцирк». Семья Галины жила в центре Москвы, в одном из домов по улице Хмельницкого (ныне - улица Маросейка). Училась будущая актриса в 661-ой средней общеобразовательной школе на Покровке.С 1966 года, по окончании школы, Галина — профессиональная театральная актриса.В 1966—1967 годах — актриса Московского Потешного театра «Скоморох» под руководством Г. И. Юденича.В 1967—1971 годах — актриса театра-студии «Жаворонок», где сыграла несколько главных ролей ( несмотря на отсутствие у Галины профессионального образования), среди которых роль Жанны в пьесе «Жаворонок» Ж. Ануя в постановке Б. И. Аблынина (1968 год). Это была главная театральная роль в жизни Галины.В 1969 году Галина поступила на актёрский факультет заочного отделения ГИТИС , на курс Л.Г. Топчиева.  В  1973 году она окончила  ГИТИС по специальности «Актриса драматического театра и кино».

В 1973—1974 годах — актриса речевого жанра Москонцерта. Выступала как чтец.

С февраля 1974 года — актриса МТЮЗа. Галина была принята в труппу в числе восьми новичков и уже в сентябре 1974 года сыграла на сцене МТЮЗа  свою первую главную роль.

В 1974—1978 годах Галина Веневитинова — одна из ведущих актрис театра. Играла до 200 спектаклей за сезон, из них в каждом третьем спектакле у неё главная роль. В этот период сыграла главные роли в спектаклях «Мужчина семнадцати лет» (1974 год), «В порядке обмана» (1975 год), «Три мушкетёра» (1977 год) и других.

После 1978 года карьера актрисы пошла на спад. В театральных сезонах 1978/1979—1982/1983 годов, в силу ряда причин (в т. ч. из-за снятия с репертуара ряда спектаклей) играла мало и новых главных ролей в театре не получала, а в период с весны 1979 года по осень 1981 года,  Галина не получила  в театре ни одной, даже самой маленькой новой роли .

Всего за почти 10 лет работы во МТЮЗе сыграла около 30 ролей в 19 театральных постановках. Всего актриса сыграла 1221 спектакль на сцене этого театра, не считая шефских и гастрольных спектаклей. Галина Веневитинова была талантливой и разносторонней актрисой, которой были подвластны многие театральные жанры, но режиссёры МТЮЗа предлагали Галине, в основном, роли в сказках и в музыкальных спектаклях, используя прекрасные внешние и вокальные данные актрисы. Параллельно с театральной деятельностью, Галина работала на телевидении (играла в телеспектаклях и снималась в телепрограммах), на радио, выступала как певица, в концертных программах. Но массовому советскому зрителю Галина Веневитинова была все же малознакома . В кино она до 1980 года не снималась, в телеспектаклях играла, в основном, небольшие роли, а телевизионные программы с её участием, по большей части, предназначались, по линии Главного Управления внешних сношений Гостелерадио СССР, для демонстрации в других странах.

В 1980 году актриса узнала, что тяжело больна (у неё была диагностирована лимфосаркома), тем не менее она приняла предложение сыграть одну из главных женских ролей в телефильме Одесской киностудии «Берегите женщин» (, реж. В. Макаров, А. Полынников). Галина скрыла от съемочной группы свою болезнь, и, несмотря на ухудшение своего состояния в процессе съемок,  отлично отработала на картине.  Фильм имел большой успех. Через год Галина Веневитинова вновь появилась на экране в небольшой роли в фильме «Просто ужас!» той же студии (, реж. А. Полынников).

Вплоть до декабря 1983 года Галина Веневитинова, несмотря на болезнь, продолжала работать во МТЮЗе. В 1981—1983 годах играла в театре мало,  не более 10 спектаклей в месяц, ей приходилось подолгу отсутствовать из-за лечения.  

Последний в своей жизни спектакль ("Новенький") актриса сыграла вечером 8 декабря 1983 года. До последней возможности она, осенью—зимой 1983 года, участвовала в репетициях премьерного спектакля «Три дня в гостях», по пьесе Тамары Ян, в котором должна была сыграть, впервые за 5 лет, новую главную роль, но сыграть премьеру, состоявшуюся 28 декабря 1983 года, Галина уже не смогла.

Умерла 29 декабря 1983 года. Похоронена 31 декабря 1983 года на участке Н-91 Долгопрудненского (Южного) кладбища.

Семья 
Мать - Райхана Шарафутдинова ( в замужестве - Шелудько) ( 27.01.1915 - ...?), работала врачом-хирургом в Москве.

Отец - Иван Шелудько (18.11.1908 - ...?), участник Великой отечественной войны с 1941 по 1945 г., гвардии майор, после войны работал в Москве, в 1955-1970 гг. - административный работник объединения "Союзгосцирк", также работал в г. Севастополь.

Брат, Илья Аймалов (25.04.1938 - 20.03.2002), похоронен рядом с Галиной Ивановной на участке Н-91 Долгопрудненского (Южного) кладбища.

Муж - Геннадий Веневитинов (род. 1946), в 1969 - 1980 годах - преподаватель ГИТИСа, потом работал в других вузах.

Сын - Дмитрий (род. 1971)

Театральные работы 
Список театральных работ (составлен российским актёром, режиссёром Павлом Тихомировым)

Театр-студия «Жаворонок» 
 1968 — «Жаворонок» — Жанна; Агнесса; Иоланта
 1968 — «Я счастливый парень» — Мальчишка
 1968 — «Великий лягушонок» — Лиса
 1969 — «Война с саламандрами» — саламандра-певица
 1970 — «Сотворение грома» — Девушка для танцев
 1971 — «Однажды, 200 лет назад» — Паскуале

МТЮЗ 
 1974 — «Будьте готовы, Ваше Высочество!» — Пионерка; курортница
1974 — «Тень»— горожанка; придворная дама
1974 — «Том Кенти»
1974 — «Как дела, молодой человек?»
 1974 — «Грозовой год» — крестьянка
1974 — «Три  мушкетера» — кармелитка;  Миледи
 1974 — «Мужчина семнадцати лет» — Варя
 1974 — «Мой брат играет на кларнете» — школьница
 1975 — «В порядке обмана» — Галя; Тамара
 1975 — «О чём рассказали волшебники» — Ласточка
 1975 — «Нахалёнок» — Девочка

 1977 — «Красная Шапочка» — Лиса
 1977 — «Два клёна» — Баба Яга
 1977 — «Простые парни» — Марина
 1978 — «Сказка о царе Салтане» — Царевна Лебедь
 1979 — «Наташа Ростова» — хозяйка бала
 1982 — «Много шума из ничего» — Маргарита
1982 — «Товарищи-дети» — учительница

 1982 — «Новенький» — учительница домоводства

Фильмография 
 1974 — Чудачка (телеспектакль) — Варя
 1976 — Диспетчер слушает (телеспектакль) — эпизод
 1980 — До свидания, лето (учебный) — Ольга Крылова
 
 
 1981 — Берегите женщин — Валя
 1982 — Просто ужас! — Маруся
1982 — Солнечный ветер (6 серия) — стюардесса

Примечания

Ссылки 
 Веневитинова Галина Ивановна: Досье // Энциклопедия театра. — Персоналии.
 Веневитинова Галина Ивановна: Досье

Артисты Москонцерта
Персоналии:Московский ТЮЗ
Умершие от рака кости
Похороненные на Долгопрудненском кладбище
Выпускники актёрского факультета ГИТИСа